Keizer Leopold I, keizer van het Heilige Roomse Rijk, koning van Bohemen en Hongarije
Leopold I, koning der Belgen